Vela - objeto feito de parafina para iluminação
Vela (constelação) - constelação do hemisfério sul
Vela (desporto) - desporto marítimo
Vela (medida) - unidade de medição de luminosidade
Vela (náutica) - qualquer tipo de superfície que gere trabalho quando exposta ao vento (náutica)
Vela (satélite) - satélite artificial norte-americano
Vela de ignição - item dos motores de automóveis responsável pela ignição
Vela padrão - conceito empregado em Astronomia
Velas (gravadora) - extinta gravadora

Localidades

Vela (Balazar)
Vela (Guarda)
Velas
Velas (freguesia)
Ou ainda:
Lagoa da Vela - lagoa no concelho da Figueira da Foz, Portugal

Ver também
Wella

Desambiguação